Mănescu:
 Corneliu Mănescu
 Manea Mănescu
 Guvernul Manea Mănescu (1)
 Guvernul Manea Mănescu (2)
 Miron Mănescu
 Nicolae Mănescu
 Ramona Nicole Mănescu
 Rareș Șerban Mănescu
 Virgil ("Gil") Ioan Mănescu

Vezi și 
 Mănești (dezambiguizare)

Nume de familie românești